Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1963 — двадцать третий чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 15 ноября по 15 декабря в Баку.

Финал — 20 участниц. Порядок проведения: 3 полуфинала — Ашхабад, Калининград и Челябинск (по 5 призёров, а также шахматистки разделившие 5—6-е места, допускались в финал). Персонально приглашены Е. Быкова, К. Зворыкина, Т. Затуловская. 1—2-е места разделили Затуловская и М. Ранники — 14 очков; 3—4-е — В. Козловская и А. Кушнир — по 13 очков.

Дополнительный матч за звание чемпионки страны выиграла Раннику — 4 : 2 (без ничьих). Матч за 3-е место выиграла Кушнир — 2½ : ½.

Чемпионат являлся одновременно зональным турниром ФИДЕ. Право участия в турнире претенденток завоевали Раннику, Затуловская и Кушнир.

Примечательные партии 
М. Раннику — А. Кушнир (отмечена специальным призом):
1. e4 c5 2. Кc3 Кc6 3. g3 g6 4. Сg2 Сg2 5. f4 d6 6. Кf3 e6 7. 0-0 Кge7 8. d3 Лb8 9. a4 a6 10. Кe2 b5 11. axb5 axb5 12. c3 b4 13. g4 Фb6 14. Сe3 h5 15. h3 hxg4 16. hxg4 Сd7 17. Кg5 f6 18. Кf3 f5 19. gxf5 gxf5 20. Кg5 Кd8 21. d4 Сb5 22. Лe1 bxc3 23. bxc3 Сxe2 24. Лxe2 cxd4 25. cxd4 Фb3 26. Фd2 Кf7 27. Лa7 Кxg5 28. fxg5 Фb1+ 29. Лe1 Фb4 30. Фxb4 Лxb4 31. Лc1 f4 32. Сf2 Сf8 33. Сf3 Крf7 34. Лcc7 Лh7 35. d5 Крg6 36. e5 dxe5 37. d6 e4 38. Сe1 Лd4 39. Сc3 exf3 40. Сxd4 f2+ 41. Сxf2, и чёрные сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы» (издание Союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 3, февраль 1964 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1963 год в шахматах
Спортивные соревнования в Баку
Ноябрь 1963 года
Декабрь 1963 года
1963 год в Азербайджане
Чемпионаты СССР в 1963 году
Шахматы в Азербайджане